Gibbaranea är ett släkte av spindlar som beskrevs av Archer 1951. Gibbaranea ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Gibbaranea